Pilcomayo – città del Perù
Pilcomayo – fiume del Sudamerica
Distretto di Pilcomayo – distretto della provincia di Huancayo, in Perù